Seznam mest v  Burkini Faso.

Banfora 
Batié
Bobo Dioulasso
Bogandé
Boromo
Boulsa
Boussé
Dano
Dédougou
Diapaga
Diébougou
Djibo
Dori
Fada N'gourma
Gaoua
Garango
Gayéri
Gorom-Gorom
Gourcy
Houndé
Kaya
Kokologo
Kombissiri
Kongoussi
Kordié
Koudougou
Kouka
Koupéla
Léo
Loropeni
Manga
Méguet
Mogtedo
Nouna
Orodara
Ouagadougou
Ouahigouya
Ouargaye
Pama
Pissila
Pô
Pouytenga 
Réo
Sapouy
Sebba
Sindou
Solenzo
Tangin Dassouri
Tenkodogo
Titao
Toma
Tougan
Yako
Ziniaré
Zorgo

10 največjih mest
Ouagadougou - 1.119.775
Bobo Dioulasso - 366.383
Koudougou - 89.374
Ouahigouya - 62.325
Banfora - 61.762
Pouytenga - 56.415
Dédougou - 46.838
Pissila - 41.538
Kaya - 40.042
Réo - 39.973

Burkina Faso